Валуа, Анри де (, , 10 сентября 1602—7 мая 1676), сьёр д’Орсэ — французский историк античности. Обучался в коллеже иезуитов в Вердене, затем в Париже. В университете Буржа получил юридическое образование, но оставил юриспруденцию, чтобы заняться историей. В 1654 году получил звание королевского историографа с 1200 ливров ренты. В 1664 году вступил в брак с Маргаритой Шено, от которой имел семерых детей. Биография Анри де Валуа (De vita Henrici Valesii) была написана его братом Адрианом (1607—1692), также историком.

Анри де Валуа наиболее известен изданиями и переводами на латинский язык античных авторов. В их числе издание трудов греческих церковных историков: «Церковная история Сократа, Созомена, Феодорита и Евагрия» (Socratis, Sozomeni, Theodoreti et Evagrii Historia ecclesiastica), сочинения Евсевия Кесарийского, издание истории Аммиана Марцеллина. В издании Аммиана были впервые опубликованы два отрывка из сочинений позднеантичных историков, которые позднее в его честь получили название Аноним Валезия.

Примечания

Литература 
 Fossier F. A propos du titre d’historiographe sous l’Ancien Régime // Revue d’histoire moderne et contemporaine. Vol. XXXII. 1985. P. 361—417
 Henrici Valesii militis, domini d’Orcé… emendationum libri quinque et de critica libri duo… Praefixa est Henr. Valesii Vita. Amstelaedami, 1740 онлайн

Антиковеды Франции
Историки Франции
Латинские писатели Нового времени